Ицко́вич — еврейская патронимическая фамилия и отчество (варианты — Ицикович, Ицыкович).

 Ицкович, Виктор Александрович (1918—1986) — лингвист, специалист по русской грамматике и культуре речи.
 Ицкович, Зельман Исаакович (1902—1965) — советский авиаконструктор.
 Ицкович, Надежда Анатольевна — артистка Тверского театра кукол, заслуженная артистка России (2004)
 Ицкович, Рашель (1890—1983) — французская киноактриса, известная как Рашель Девирис.
 Ицкович, Саул Наумович (1934—1988) — русский советский писатель, поэт, журналист, краевед.
 Ицкович, Соломон Борисович (1912—1974) — русский советский поэт, писатель, драматург, переводчик.